«Someone You Loved» — песня шотландского певца Льюиса Капальди с его второго мини-альбома Breach, увидевшего свет 8 ноября 2018 года. Позднее вошла в его первый полнометражный альбом Divinely Uninspired to a Hellish Extent, вышедший 17 мая 2019 года.

Песня достигла 1-го места в Великобритании (семь недель на 1-м месте в марте-апреле 2019 года) и в США (три недели в октябре-ноябре).

Тема песни и история создания 
По словам Капальди, эту песню он написал про свою бывшую девушку, но в результате она получилась о расставаниях в целом. «[Это] песня о потере в широком смысле», — объясняет он. — «Об утрате близкого, разрыве между любящими людьми или просто о потере связи между друзьями».

Клип 
В клипе сыграл шотландский актёр Питер Капальди, приходящийся Льюису троюродным дядей.

Популярность 
Песня достигла первого места в чартах таких стран, как Великобритания, Ирландия, Канада и США. В американском хит-параде сингл дебютировал на 85-м месте и достиг первой позиции спустя 24 недели.

В Великобритании песня стала одним из лидеров всех времён по количеству недель на 1-м месте.

Кроме того, это была 8-я самая прослушиваемая песня лета 2019 года на стриминговой платформе Spotify.

Чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

Примечания

Ссылки 
 Lewis Capaldi Stuns with the Beautifully Emotive «Someone You Loved» — Atwood Magazine

Песни 2018 года
Синглы 2018 года
Песни Льюиса Капальди
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40